Geronimo's Cadillac – singolo di Michael Martin Murphey del 1972
 Geronimo's Cadillac – album di Michael Martin Murphey del 1972
 Geronimo's Cadillac – singolo dei Modern Talking del 1986